«Шалені вісімки» () — картярська гра на скидання карт для двох-семи гравців. Мета гри — стати першим гравцем, який скине всі свої карти. Гра схожа на Switch і Mau Mau.

Спочатку в цю гру грали переважно діти із лишніми картами, які не використовувалися в Euchre. Тепер же використовується стандартна колода з 52 карт, для п'яти або менше гравців. Якщо гравців понад п'ять, дві колоди тасуються разом і використовуються всі 104 карти.

Походження 
Гра вперше з'явилася під назвою Вісімки у 1930-х роках, а назва Шалені Вісімки(Crazy Eights) датується 1940-ими роками, походить від військового позначення Сполучених Штатів для солдатів звільнених із-за психічних проблем. Можливо, воно походить від німецької гри Мау-Мау.

Існує багато варіацій базової гри під назвами Craits, Last Card, Switch і Black Jack . Барток, Мао, Такі та Уно додають додаткові елементи до гри.

Девід Парлетт описує її як «не стільки гру, скільки базову модель гри, на якій можна вносити різноманітні зміни», зазначивши, що гравці можуть легко винаходити та досліджувати нові правила.

Основна гра 
Кожному гравцеві роздається п'ять карт (або вісім у грі на двох). Карти, що залишилися в колоді, розміщуються лицьовою стороною вниз у центрі столу. Потім верхню картку перевертають і кладуть лицьовою стороною догори, щоб розпочати гру першою карткою в стосі скиду.

Гравці скидають карти, порівнюючи ранг або масть із верхньою картою стопки скидання, починаючи з гравця ліворуч від дилера. Вони також можуть зіграти будь-яку вісімку, що дозволить їм оголосити масть, яку буде грати наступний гравець; тоді цей гравець повинен зіграти карту із вказаною мастю або зіграти іншу вісімку. Якщо гравець не може грати, він бере карти із колоди, поки гравець не зможе походити, або поки колода не вичерпається. Якщо гравець не може походити, коли колода закінчена, цей гравець повинен передати хід гравцеві ліворуч. В інших варіантах гравці обмежують максимальну кількість витягнутих карт. Гравець може взяти карту із колоди у будь-який час, навіть маючи в руках одну чи декілька карт.

Як приклад: коли грає 6♣, наступний гравець:

 може зіграти 6♦, 6♥ або 6♠
 може зіграти будь-яку трефу
 може зіграти будь-яку вісімку (тоді потрібно оголосити масть)
 може взяти карту із колоду та продовжити свій хід

Якщо колода закінчується, усі зіграні карти, крім верхньої, перемішуються, щоб сформувати нову колоду.

Гра закінчується, як тільки один гравець скине всю руку. Цей гравець отримує бали за кожного опонента, що дорівнює очкам карт, що залишилися в руках цього опонента. Вісімки рахуються як 50, Валет/Дама/Король по 10, всі інші карти за номінал. Якщо у гравців закінчуються карти в колоді, гравець із найменшою кількістю балів у своїй руці отримує бали за різницю між своєю рукою та рукою кожного суперника.

Гра може закінчуватися спеціальною картою, включаючи двійку, даму або вісімку.

Переможцем гри стає гравець, який першим набере певну кількість очок. Для двох гравців це 100 очок, для трьох гравців — 150, для чотирьох — 200, для п'яти — 250, для шести — 300 і для семи гравців — 350.

Варіації 
Історик карткових ігор Джон Маклеод описує Шалені Вісімки як «одну з ігор, яку найпростіше модифікувати шляхом додавання варіацій», і дійсно існує багато варіантів правил. Загальні правила, що застосовуються до карток, включають:

 Пропуск королевою Коли гравець грає королеву, то наступний гравець пропускає свій хід.
 Тузи зворотного напрямку Граючи туза, гравець змінює напрямок гри.
 Добір двох карт Якщо гравець грає двійку, то наступний гравець має взяти дві карти, якщо він не може зіграти іншу двійку. Кілька двійок можна збирати в стек; якщо двійка грається у відповідь на зіграну двійку, наступний гравець повинен витягнути чотири.

Популярним варіантом гри в Сполучених Штатах є Шалені Вісімки Зворотній Відлік (Crazy Eights Countdown), де гравці починають з рахунком 8. Рахунок гравця визначає, скільки карт йому буде роздано на початку кожного раунду та який ранг карти для нього є універсальним. Іншими словами на початку гри вісімки відіграють роль джокерів, які можна зіграти в будь який момент. Але пізніше ця роль відходить до інших карт залежно від гравця і його рахунку. (Отже, спочатку всім гравцям роздають по вісім карт, а 8-ки є універсальними для всіх; після першого раунду одному гравцеві буде роздано сім карт і 7-ки будуть для нього універсальними, а 8-ки будуть універсальними для всіх інших.) Гравець, який першим зменшить свій рахунок до нуля, виграє гру.

Див. також 

 Крейти
 Uno (карткова гра)
 Switch (карткова гра)
 Мау Мау (карткова гра)
 Макао (карткова гра)
 Таки (карткова гра)

Список літератури 

Дитячі картярські ігри